Tenisowy turniej WTA ECM Prague Open 2008 odbył się w dniach 26 kwietnia - 4 maja w czeskiej Pradze na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosłą 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Czechach